Les Eucynodontia (eucynodontes en français) sont un infra-ordre de cynodontes relativement dérivés. Les plus anciens membres connus du groupe datent du Trias inférieur, voire peut-être du Permien supérieur. Le taxon comprend deux sous-groupes, les cynognathiens, aujourd'hui éteints, et les probainognathiens, qui incluent notamment les ancêtres des mammifères.

Historique 
Le clade est nommé en 1982 par le britannique , qui le définit comme « incluant tous les cynodontes plus dérivés que Thrinaxodon ».

En 2001, James Hopson et James Kitching redéfinissent le taxon Eucynodontia comme « le groupe le moins inclusif contenant Mammalia et Exaeretodon ». Ce dernier genre appartenant aux cynognathiens, cela limite le clade Eucynodontia aux cynognathiens et aux probainognathiens.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous de Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013) montre la phylogénie des premiers cynodontes :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Histoire évolutive des mammifères

Liens externes 

Cynodonte (nom scientifique)